Droga krajowa B65 (Austria) –
 Droga krajowa B65 (Niemcy) –

Zobacz też